Una kilobase son 1000 pares de bases de ADN o de ARN.

Este término se utiliza frecuentemente en genética y biología molecular por la comodidad que le confiere ser del mismo orden de magnitud que la cantidad de información que lleva un único gen, así como para denotar el tamaño del genoma de organismos en los que este es muy pequeño, como virus, o para el tamaño de estructuras utilizadas en ingeniería genética como plásmidos o cósmidos.
En biología molecular, se conoce como par de base (abreviado en inglés bp) a dos nucleótidos ubicados en hebras opuestas de ADN o de ARN complementarios que están conectados vía enlace de hidrógeno. 

Según el apareamiento canónico de bases Watson-Crick, la adenina (A) forma un par de base con la timina (T), así como la guanina (G) lo hace con citosina (C) en ADN. En ARN, la timina es reemplazada por uracilo (U). Un par de bases no-Watson-Crick con enlace de hidrógeno alternado también puede ocurrir, especialmente en ARN; tales patrones comunes son par de base Hoogsteen. 

El aparamiento de bases es también el mecanismo por el cual los codones de las moléculas de ARN mensajero son reconocidas por anticodones de los ARN de transferencia durante la traducción (genética) de proteína. Algunas enzimas de enlace ADN- o ARN pueden reconocer apareos de bases específicas identificando regiones de genes con particulares regulaciones.

El tamaño de gen individual o de un genoma total de un organismo es frecuentemente medido en pares de bases porque el ADN es usualmente doble hélice. Así, el número de pares de base total es igual al número de nucleótidos en una de las hélices (con la excepción de las regiones de hélice simple no codificadas de telómeros. Se estima que el genoma humano contiene alrededor de 3 mil millones de pares de bases, constituyendo alrededor de 20.000 a 25.000 genes distintos.

Véase también 
 ADN
 Nucleobase
 Par de base Wobble
 Par de base Hoogsteen
 :en:List of binary polymorphisms

Enlaces externos 
 DAN herramienta EMBOSS para calcular Tº de fusión

Referencias

Referencias generales 
 Watson JD, Baker TA, Bell SP, Gann A, Levine M, Losick R. 2004. Biología Molecular del Gene. 5ª ed. Pearson Benjamin Cummings: CSHL Press. Ver esp. Cap. 6 y 9.

Ácidos nucleicos
Unidades de medida